Birnbach ist ein geographischer Name:

Gemeinden:
 Bad Birnbach, Markt im Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Birnbach, Gemeinde im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz

Ortsteile:
 Birnbach (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Birnbach (Hausen), Ortsteil der Gemeinde Hausen, Landkreis Kelheim, Bayern
 Birnbach (Reit im Winkl), Ortsteil der Gemeinde Reit im Winkl, Landkreis Traunstein, Bayern
 Birnbach (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Birnbach (Schierling), Ortsteil des Marktes Schierling, Landkreis Regensburg, Bayern

Gewässer:
 Birnbach (Adenauer Bach), rechter Zufluss des Adenauer Bachs unterhalb von Leimbach, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Birnbach (Bogenbach), rechter Zufluss des Bogenbachs nach Hofdorf, Gemeinde Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Birnbach, einer der Oberläufe des Eipbachs bei Kircheib, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz  bis etwa zur Landesgrenze, welcher linker Zufluss der Sieg in Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen ist
 Birnbach (Feckinger Bach), rechter Zufluss des Feckinger Bachs vor Hausen, Landkreis Kelheim, Bayern
 Birnbach (Leoganger Ache), linker Zufluss der Leoganger Ache bei Rosental, Gemeinde Leogang, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Birnbach (Menach), rechter Zufluss der Menach bei Häuselberg, Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern 
 Birnbach (Nahe), rechter Zufluss der Nahe in Bad Kreuznach, Landkreises Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Birnbach (Queich), rechter Zufluss der Queich in der kreisfreien Stadt Landau in der Pfalz, Rheinland-Pfalz
 Birnbach (Raab), linker Zufluss der Raab bei Hohenbrugg an der Raab, Gemeinde Hohenbrugg-Weinberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Birnbach (Rott),linker Zufluss des Altarms Altrott neben der Rott bei Markt Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Birnbach (Vils), rechter Zufluss der  Vils bei Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Birnbach (Weitbach), rechter Zufluss des Weitbach (zum Westerndorfergraben, zum Inn) vor Kreuzwies, Gemeinde Perach, Landkreis Altötting, Bayern

Birnbach ist der Name folgender Personen:
 Richard Birnbach, Verleger und Gründer des seit 1911 bestehenden Richard Birnbach Musikverlages Berlin/Lochham

Siehe auch:
 Bernbach
 Bimbach
 Birenbach